Основано на реальных событиях:
 «Основано на реальных событиях» — музыкальный альбом группы Stigmata (2012 года)
 «Основано на реальных событиях» — французский фильм реж. Романа Поланского (2017 года)
  — роман, бестселлер французской писательницы Дельфины де Виган (2015 года)